Josep Mascaró Pasarius (Alayor, Menorca; 1923 - Palma de Mallorca; 1996) fue un cartógrafo y arqueólogo español. Se formó en cartografía y arqueología de forma autodidacta, y entre 1947-1951 publicó el Mapa general de Menorca y el 1952-1962 el de Mallorca, a la vez que empezó a investigar la toponimia y los monumentos megalíticos de las Islas Baleares y publicó el resultado en numerosos artículos y libros. Recibió el premio Joan Ramis del Ateneo de Mahón en 1968. Redactó el Corpus de Toponimia de Mallorca y también colaboró en el Onomasticon Cataloniae, de Joan Coromines y Vigneaux, y en la Gran Enciclopedia de Mallorca. El 1996 recibió la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma de Baleares.

Obra 
 Los monumentos megalíticos de la isla de Menorca (1958)
 Prehistoria de las Baleares (1968)
 Geografía e historia de Menorca (1979)
 Prehistoria de Menorca (1980)
 Corpus de toponimia de Mallorca (seis volúmenes, 1962-1967) 
 Historia de Mallorca (cinco volúmenes, 1970-1975)

Enlaces externos 
 Referencia de la entrega del premio en menorca.info

Cartógrafos de España del siglo XX
Arqueólogos de España del siglo XX
Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma de Baleares
Nacidos en Alayor
Fallecidos en Palma de Mallorca